Die Saison 1984/85 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 16. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1985. Dies schaffte der TV Emsdetten.

Der TuS 04 Bayer Leverkusen fusionierte mit Bayer Leverkusen zum TSV Bayer 04 Leverkusen und spielte somit als TSV Bayer 04 Leverkusen 2 weiter.

In die Oberligen mussten mit den Sportfreunden Hamborn 07 (Niederrhein), dem TV Angermund (Niederrhein) dem VfL Gummersbach 2 (Mittelrhein) und dem TV Siesbach (Rheinland-Pfalz) vier Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
TV Emsdetten – DJK Hürth-Gleuel

HSG Mülheim-Kärlich – SuS Oberaden

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TV Emsdetten

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 SuS Oberaden
 DJK TB Ratingen
 Eschweiler SG
 TV Siesbach

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1984/85
Handballsaison 1984/85